Turn Off the Lights (Teddy Pendergrass), lied van Teddy Pendergrass
Turn Off the Lights (extensie), browserextensie
Turn Off the Lights (film), Roemeense documentaire uit 2012

Zie ook
Turn Off the Light, lied van Nelly Furtado